El nombre de Francisco Villanueva  puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

Personas 
Francisco Felipe Villanueva (1867-1923), político filipino, miembro de la Cámara de Representantes
Francisco Villanueva (1985-), boxeador mexicano	  
Francisco Villanueva Oñate (1875-1946), periodista español
Francisco Villanueva Lombardero (fallecido en 1937), alcalde español, alcalde de Orense entre 1920 hasta 1922	  
Francisco Villanueva Medina (1965-),	futbolista español